Нова Опара је насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ.

Становништво

Извори 

Општина Нови Травник
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини